Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди женских юниорских команд 2020 года — 13-й турнир юниорского чемпионата мира среди женщин под эгидой ИИХФ, который прошёл с 26 декабря 2019 по 2 января 2020 года.

Участвующие команды 
В чемпионате примут участие 8 национальных команд — шесть из Европы и две из Северной Америки. Сборная Словакии пришла из первого дивизиона, остальные — с прошлого турнира ТОП-дивизиона.

Европа
 *
 *
 *
 ^
 *
 *
Северная Америка
 *
 *

 <div id="1">* = 7 команд автоматически квалифицировались в высший дивизион по итогам чемпионата мира 2019 года
 ^ = Команда перешла в высший дивизион по итогам первого дивизиона чемпионата мира 2018 года
 <div id="3">× = Квалифицировались как хозяева чемпионата

Арены

Предварительный раунд

Группа A

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+1).

Группа B

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+1).

Утешительный раунд 
Утешительный раунд играется до 2 побед. Победитель утешительного раунда остаётся в высшем дивизионе, а проигравший проводит следующий сезон в первом дивизионе.

Время местное (GMT+01:00).

Плей-офф

Четвертьфинал

Полуфинал 
Канада Финляндия США Россия

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место 
2 февраля Финляндия Россия
 РОССИЯ 6 : 1 ФИНЛЯНДИЯ

Финал 

США 2 : 1 КАНАДА

Рейтинг и статистика

Итоговое положение команд 
1 США. 2 Канада. 3 Россия. 4 Финляндия 5 Швеция. 6 Чехия . 7 Швейцария . 8 Словакия .

Лучшие бомбардиры

Лучшие вратари

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки:
 Вратарь:
 Защитник:
 Нападающий:

Примечания

Ссылки 
 
 

Хоккей
Хоккей
Ж
ЖЮ
Женщины
Хоккей
Хоккей